Prins Georg eller Prins George kan syfta på:
 Prins Georg, hertig av Kent, 1902–1942
 Prins George, hertig av Cambridge, 1819–1904
 Prins George av Cambridge, född 2013